Красногварде́йский проезд — название улиц.

 Первый Красногвардейский проезд — улица в Москве.
 Второй Красногвардейский проезд — улица в Москве.
 Красногвардейский 3-й проезд
 Красногвардейский 4-й проезд — прежнее (1955—2007) название Тестовской улицы в Москве.

См. также 
 Красногвардейская площадь
 Красногвардейская улица
 Красногвардейский бульвар
 Красногвардейский мост
 Красногвардейский переулок
 Красногвардейский район